Фіск (казна) — державна казна;

 Роберт Фіск